Brune peut désigner plusieurs choses :

Animaux 

 La brune est une race bovine laitière.
 La brune de Guingamp est une ancienne race de bovins bretons.

Rivières 

 La Brune est un ruisseau affluent de la Dendre.
 La Brune est une rivière de l'Aisne.

Patronyme 

 Charles Brune (1891-1956), homme politique français ;
 Élisa Brune (1966-2018), écrivaine belge ;
 François Brune (1931-2019), prêtre catholique français ;
 Guillaume Marie-Anne Brune (1763-1815), maréchal d'Empire français ;
 Marie-Joseph Brune (1807-1890), ecclésiastique et archéologue français ;
 Pierre Brune (1887-1956), peintre français ;
Shalom Brune-Franklin (1994-), actrice anglo-australienne.

Pseudonyme 

 Pierre Brune est le pseudonyme de l'écrivain marxiste Pierre Souyri (1925-1979) ;
 Brune (19?-), chanteuse française ;

Œuvre 
 Brune, biographie de Flora Tristan par Nicole Avril.

Gastronomie